Casello autostradale – struttura posta per regolare l'accesso ad una strada sottoposta a pedaggio
 Casello ferroviario – edificio costruito lungo una linea ferroviaria, adibito all'alloggio di personale ferroviario responsabile della manutenzione e del controllo della linea

Pagine correlate 
 Casella
 Caselli